Coffman est un nom de famille de consonance anglo-saxonne. Coffman peut se référer, selon le contexte :
 à , un amiral de l'US Navy ;
 à Coffman Cove, une localité d'Alaska ;
 à l', un destroyer de l'US Navy ;
 à , une chanteuse américaine ;
 à Robert L. Coffman, un chercheur en immunologie américain ;
 à , un scientifique et informaticien américain ;
 aux conditions de Coffman, un phénomène d'interblocage en algorithmique, nommé d'après E.G. Coffman ;
 au démarreur type Coffman, un système de démarrage par explosion d'une cartouche de fusil.

Voir aussi